Buccellati- dolce tipico siciliano
Buccellati – azienda italiana di gioielleria 
Mario Buccellati – orafo e imprenditore italiano
Giorgio Buccellati – archeologo italiano

Pagine correlate
Buccellato (disambigua)